Il doppio  del Bauer Watertechnology Cup 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

James Cerretani e Adil Shamasdin erano i detentori del titolo, ma hanno perso nel 1º turno contro Kevin Krawietz e Hannes Wagner.

Dustin Brown e Philipp Marx hanno battuto in finale Piotr Gadomski e Mateusz Kowalczyk 7-6(7-3), 6-2.

Teste di serie

  Purav Raja /  Divij Sharan (primo turno)
  Dustin Brown /  Philipp Marx (Campioni)

  James Cerretani /  Adil Shamasdin (primo turno)
  Andreas Beck /  Christopher Kas (quarti di finale)

Tabellone

Note 
 

Bauer Watertechnology Cup 2013
ATP Challenger Tour 2013